Лавровое — название населённых пунктов:

 Лавровое — село в Городском округе Алушта/Алуштинском городском совете Крыма.
 Лавровое — село в Недригайловском районе Сумской области Украины.

См. также 
 Лавр (значения)